Pristigloma är ett släkte av musslor. Pristigloma ingår i familjen Pristiglomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Pristigloma